Mahmoud Abdel Aziz peut désigner :
 Mahmoud Abdel Aziz (1946-2016), acteur égyptien ;
  (1990-), footballeur égyptien.